Miejscowości w USA:
 Rose Valley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Rose Valley (ang. Rose Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford